

Sigle 
 Zero Temporal Transit  – immaginario sistema di propulsione nel ciclo L'alba della notte
 ZTT – Založništvo tržaškega tiska, Editoriale Stampa triestina, casa editrice bilingue slovena e italiana con sede a Trieste

Codici 
 ztt – codice ISO 639-3 della lingua zapoteca di Tejalapan

Musica 
 ZTT Records  – etichetta discografica britannica